Проспе́кт Вячесла́ва Клы́кова — проспект в Юго-Западном микрорайоне Центрального округа города Курска. Проспект проходит с севера на юг: от Майского бульвара (являясь продолжением улицы Бойцов 9-й дивизии) до пересечения с улицей Сумской; имеет протяжённость 2 км. Название присвоено 11 сентября 2006 года решением Курского городского Собрания вновь образованному проспекту в честь скульптора, народного художника России, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, уроженца Курской области Вячеслава Михайловича Клыкова (1939—2006).

Проспект Вячеслава Клыкова соединяет Северо-Западный микрорайон Центрального округа Курска с микрорайоном КЗТЗ Сеймского округа.

Пересекает или соприкасается с улицами 
 Майский бульвар
 улица Монастырская Балка
 Яблоневая улица
 Сумская улица
 улица Бойцов 9-й Дивизии
 Крымская улица

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне

Памятник Вячеславу Клыкову 
Памятник скульптору Вячеславу Клыкову работы его сына Андрея Клыкова был торжественно открыт в сквере на проспекте Вячеслава Клыкова 3 ноября 2007 года. Вячеслав Клыков изображён сидящим со скрещенными руками на фоне своего творения — Звонницы, установленной на Прохоровском поле. Скульптура искусственно состарена, из-за чего имеет зеленоватый оттенок. В церемонии открытия памятника принимали участие губернатор Курской области Александр Михайлов, представители областной администрации, федеральных органов власти, областного центра, Курского землячества в Москве, духовенства. В апреле 2013 года неподалёку от памятника скульптору высажено 35 лип в честь 35-летия газеты «Аргументы и Факты».

По чётной стороне

Курский областной перинатальный центр (№ 100) 

Лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществляющее амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и новорождённым детям. Первый символический камень в современное здание областного перинатального центра на проспекте Вячеслава Клыкова был заложен в августе 2008 года. Здание построено менее чем за два года и введено в эксплуатацию в 2011 году по проекту возведения высокотехнологичных медицинских центров в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Строительство центра осуществлялось ООО «Курсктехнострой».

Транспорт 
Движение общественного транспорта по проспекту Вячеслава Клыкова осуществляется автобусами и маршрутными такси.

Ближайшая остановка общественного транспорта к началу улицы — «Посёлок Родники» (в сторону Майского бульвара и в сторону улицы Сумской):
 Автобус: № 20 А, 39, 55, 78, 78а.
 Маршрутное такси: № 223, 240, 243, 265, 275, 277, 280, 286, 288.

Ближайшие остановки к концу улицы — «Областной перинатальный центр» (в сторону Майского бульвара) и «Монастырская балка» (в сторону улицы Сумской)
 «Областной перинатальный центр»:
 Автобус: № 20 А, 55, 78а.
 Маршрутное такси: № 243, 265, 280, 286.
 «Монастырская балка»:
 Автобус: № 20, 39, 55, 78а.
 Маршрутное такси: № 243, 265, 286.

Примечания

Ссылки 
 
 

Улицы Курска